Bietry est un nom pouvant faire référence à :
 Biétry, un quartier résidentiel dans la banlieue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire,
 Charles Biétry (né en 1943), journaliste sportif français,
 Pierre Biétry (1872-1918), syndicaliste français qui fut le principal dirigeant de la Fédération nationale des Jaunes de France et ancien député du Finistère.